Filou Oostende (Filou Ostende en français) est un club belge de basket-ball basé dans la ville d'Ostende, évoluant en première division du championnat de Belgique.

Historique

Noms précédents
 Avant 1999 : Sunair Oostende
 1999 - 2000 : Orange Oostende
 2000 - 2008 : Telindus Oostende
 2008 - 2010 : Base Oostende
 2010 - 2017 : Telenet Oostende
 2017 - 2018 : BC Oostende
 Depuis 2018 : Filou Oostende

Palmarès 
 Champion de Belgique (23) : 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1995, 2001, 2002, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Coupe de Belgique (20) : 1962, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1989, 1991, 1997, 1998, 2001, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021
 Supercoupe du Belgique (11) : 1981, 1982, 1988, 1989, 1999, 2000, 2006, 2014, 2017, 2018
 Supercoupe BNXT (2) : 2021, 2022
 Coupe du Benelux : 1988

Personnalités du club

Entraîneurs 
  Lucien Van Kersschaever
  Nick Nurse (1997-1998)
  Eddy Casteels
 2010-2011 :  Jean-Marc Jaumin

Anciens joueurs emblématiques 
  Ronny Bayer
  Jean-Marc Jaumin
  Rik Samaey
  Thomas van den Spiegel
  Sam Van Rossom
  Dwight Buycks
  Dontaye Draper
  Kennedy Winston
  Ivan Paunić
  Marko Simonović
  Virgil Stănescu
  Mark Dickel
  Mirza Teletović
 Marc Deheneffe

Effectif actuel

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Ostende
Club sportif à Ostende
Club sportif fondé en 1970